BDC est un sigle qui peut signifier : 
 bas-de-casse ou minuscule d'imprimerie ;
 bâtiment de débarquement de chars, dans la marine française;
 Banque de développement des Comores;
 Banque de développement du Canada;
 bon de commande ou bordereau de commande ;
  (en français, point mort bas) dans un moteur ;
 Bureau international de documentation des chemins de fer ;
 , pour la technologie Microsoft SharePoint ;
 , un type d'entreprise du secteur financier aux États-Unis ;
 , un championnat anglais de sport automobile ;
 Burndown chart (en français, graphique d'avancement), une représentation graphique de l'évolution de quantité de travail restante par rapport au temps.
 Bloc démocratique camerounais, un parti politique au Cameroun
Bois de la Cambre, un parc public situé à Bruxelles en Belgique.
BDC est un code qui peut signifier : 
 .